У цій статті представлено кваліфікаційну сітку у змаганнях в одиночному розряді серед жінок на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу 2018.

Сіяні гравчині

Кваліфікувались

щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Qualifying draw

Жінки, одиночний розряд, кваліфікація